Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1990/91 zum 57. Mal ausgespielt. Die offizielle Bezeichnung lautete nach dem Bewerbssponsor der Austria-Tabak-Werke „ÖFB Memphis Cup“.

Pokalsieger wurde vor 12.000 Zuschauern im Wiener Praterstadion der SV Stockerau durch einen 2:1 (1:1) Sieg im Finale gegen SK Rapid Wien. Es war dies der erste Cupsieg der Stockerauer. Titelverteidiger FK Austria Wien scheiterte bereits in der zweiten Runde am Wiener Sportclub.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1990/91 (abgerufen am 2. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1990/91 (abgerufen am 2. Oktober 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1990/91 (abgerufen am 2. Oktober 2016)

1990
Fußballsaison 1990/91